Stanton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stanton Township (Illinois)
 Stanton Township (Iowa)
 Stanton Township (Linn County, Kansas)
 Stanton Township (Miami County, Kansas)
 Stanton Township (Ottawa County, Kansas)
 Stanton Township (Stanton County, Kansas)
 Stanton Township (Michigan)
 Stanton Township (Minnesota)
 Stanton Township (Antelope County, Nebraska)
 Stanton Township (Fillmore County, Nebraska)